Алоїз Нанке (1780—1835) — чеський композитор, диригент, педагог.
 Чеслав Нанке (1883—1950) — польський історик, картограф, автор підручників, популяризатор.

Див. також 
 Нанкевич Андрій Андрійович